Dalibor Škorić – ex calciatore serbo
 Irnes Škorić – giocatore di calcio a 5 sloveno
 Maja Škorić – cestista serba
 Mile Škorić – calciatore croato
 Zlatko Škorić – calciatore jugoslavo